Пётр Иванович Ханыков (1743—1813) — адмирал русского флота.

Биография 
Родился  года. В 1759 году поступил в Морской кадетский корпус и в 1760 году произведён в гардемарины, а 6 мая 1762 года — в мичманы. В этот период находился в плаваниях в Балтийском море и участвовал в Кольбергской экспедиции.

Затем был послан в Англию для изучения морской практики и до 1765 года служил волонтёром на судах английского королевского флота. На английских военных судах посетил Северную Америку и Испанию.

После возвращения 29 апреля 1766 года произведён в чин поручика.

В 1770 году участвовал в Морейской операции, в Чесменском сражении и блокаде Дарданелл.

В 1772 году участвовал в десанте контр-адмирала Самуила Грейга под крепостью Чесма.

26 апреля 1776 года произведён в чин в капитан-лейтенанта, а 7 января 1778 года — в чин капитана 2-го ранга и был назначен командовать 66-пушечным кораблём «Твердый». В 1779 году командовал 32-пушечным фрегатом «Наталия».

1 января 1781 года произведён в чин капитана 1-го ранга.

С 1781 года был членом масонской ложи «Нептуна к надежде» в Кронштадте, которой руководили Спиридов, Алексей Григорьевич и Грейг, Самуил Карлович.

С 1783 по 1785 годы состоял командующим Каспийской флотилией.

В 1786—1788 годах командовал 100-пушечным кораблём «Саратов».

22 сентября 1787 года произведён в чин капитана генерал-майорского ранга.

14 апреля 1789 года произведён в чин контр-адмирала.

В 1790 году участвовал в Ревельском сражении, за которое получил орден Св. Владимира 2-й степени и в Выборгском сражении, за которое получил орден Св. Георгия 3-го класса и золотую шпагу с надписью «За храбрость».

2 сентября 1793 года был произведён в чин вице-адмирала, а 5 декабря того же года назначен главным командиром галерного флота и порта.

В 1795—1796 годах командовал эскадрой (12 линейных кораблей и 8 фрегатов), участвовавшей совместно с британским флотом в блокаде побережья Батавской республики.

9 мая 1799 года произведён в адмиралы. В 1801 году назначен главным командиром Кронштадтского порта. Также был главным директором Балтийского штурманского училища.

В 1808 году командовал эскадрой против англо-шведской эскадры в Финском заливе. За действия в этот период был признан виновным в неосмотрительной оплошности, слабости в командовании, медлительности, так как не воспрепятствовал соединению английских кораблей со шведским флотом и удалился, «не имея причин», в Балтийский порт, потеряв корабль «Всеволод»; разжалован в рядовые на месяц. Приговор не был конфирмован Александром I, который повелел предать суд над Ханыковым забвению «во уважение прежней его службы».

Уволен в отставку в 1809 году за невыполнение высочайших предписаний.

Умер  года. Похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры (VIII участок некрополя XVIII века).

Примечания

Литература 
 
 
 Лебедев А. А. Поражение без купюр // Гангут. 2014—2015. № 84 — 85.
 Серков А. И.. Русское масонство. 1731—2000 гг. Энциклопедический словарь. — М.: Российская политическая энциклопедия, 2001.

Адмиралы (Российская империя)
Выпускники Морского кадетского корпуса
Масоны России
Пётр Иванович
Участники Русско-шведской войны 1808—1809
Участники Русско-шведской войны 1788—1790
Участники Русско-турецкой войны (1768—1774)
Похороненные на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры